Список судинних рослин Білорусі містить перелік з 1358 видів (у тому числі 89 — натуралізовані), зареєстрованих на території Білорусі. Культивовані та випадкові чужорідні види рослин до таблиці не включені. Список налічує 43 види судинних спорових, 4 види голонасінних і 1311 видів покритонасінних рослин.

Білорусь має щедрий диверсифікований рослинний і тваринний світ, який розвивався упродовж 10 000 років, коли останній льодовиковий щит відсунувся з Європи. Хвойні дерева, такі як сосна та ялина, домінують на півночі, тоді як на півдні частіше трапляються листопадні види, такі як дуб і граб. Білорусь має кілька основних природних заповідників — Біловезький на кордоні з Польщею і Прип'ятський на півдні є найбільшими, але ще декілька є вкрапленнями на всій території країни. Природний рослинний покрив займає ≈ 67% території республіки. У його складі в основному спільноти лісового, лучного і болотного типів рослинності. Ліси вкривають 37.8% території (з них на формації Pinus sylvestris припадає 50.2% від площі лісів, на Betula pendula й B. pubescens — ≈ 20.8%, на Picea abies — 10.1%, на Alnus glutinosa — 8.2% лісів), луки — ≈ 15.8%, болота займають 11.5%, чагарникова рослинність — 3.1% території.

Список

Судинні спорові

Голонасінні

Покритонасінні

Примітки

Посилання 
 Растения Беларуси — При поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  
 The Plant List  
 The Euro+Med PlantBase  
 Germplasm Resources Information Network (GRIN)  
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  
 Plants of the World Online — Kew Science

Джерела 
  
  
  
  
  
  

Списки:Білорусь
Списки рослин
Судинні рослини
Природа Білорусі